Бразил је појам који може да се односи на:

 Бразил - држава у Јужној Америци; 
 Бразил (Индијана) - град у америчкој савезној држави Индијана;
 Бразил (филм) - филм Терија Гилијама, из 1985; 
 Бразил (Беби Дол) - песма српске поп певачице Беби Дол;
 Бразил (острво) - острво из ирске митологије за које се не зна тачна локација;